Elétrico ou Bonde, é um meio de transporte público

Música
Bonde da Stronda
Bonde do Rolê
Bonde do Tigrão

Desambiguação